Монде́гу (, ) — река в Португалии; крупнейшая река, русло которой полностью находится на территории Португалии. Длина — 220 км. Площадь водосборного бассейна — 6772 км².

География реки 
Берёт начало в горах Серра-да-Эштрела (высота истока — 1425 м над уровнем моря) и впадает в Атлантический океан в районе Фигейра-да-Фош.

Крупнейший город на реке Мондегу — Коимбра.

Рис, виноград и многие другие культуры выращиваются в бассейне реки.

Примечания 

Реки Португалии
Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)